Gesenke kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Nízký Jeseník, bergskedja, Mähren-Schlesien, 
 Jeseníky, bergskedja, Mähren-Schlesien, 
 Hrubý Jeseník (bergskedja), Olomouc, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar